Madison:
  — англоязычная фамилия и топоним.